Франция принимала участие в конкурсе песни Евровидение 2013, который состоялся в Швеции, в городе Мальмё. Своего представителя страна выбрала через внутренний отбор, организованный французской телевещательной сетью France Télévisions. Амандин Буржуа представила Францию на конкурсе с песней «L’enfer et moi».

Национальный отбор 
22 января 2013 года телевещательная сеть France Télévisions провела прослушивание 18 песен, которые были представлены экспертному комитету. Комитет отобрал песню «L’enfer et moi» исполнительницы Амандин Буржуа.

На конкурсе Евровидение 
Как член «Большой пятерки», Франция автоматически попала в финал, который состоялся 18 мая 2013 года. В дополнении к участию в финале, Франции было поручено голосовать во втором полуфинале, который состоялся 16 мая 2013 года. На конкурсе страна заняла 23-е место, набрав 14 очков. Наибольшее количество баллов (8) Франции дало Сан-Марино.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2013»